Коното́пка — гидроним:

 Конотопка — река в Минской области Белоруссии, приток Рыбчанки.
 Конотопка (также Конотоп) — река в Сумской области Украины, протекающая в черте города Конотоп, приток Езуча.